Der Copa Constitució 2021 war die 29. Auflage des Pokalwettbewerbs in Andorra. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 17. Februar und dem 30. Mai 2021 ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in einem Spiel entschieden.

UE Sant Julià gewann zum sechsten Mal den Pokal. Titelverteidiger Inter Club d’Escaldes schied im Halbfinale gegen UE Sant Julià aus.

Turnierverlauf

Achtelfinale 
Im Achtelfinale traten die vier Mannschaften an, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 5 bis 8 belegten, sowie vier Teams aus der Segona Divisió. Die Spiele fanden am 17. und 18. Februar 2021 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Vereine, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 1 bis 4 belegten, stiegen in dieser Runde ein. Die Spiele fanden zwischen am 3. und 4. März 2021 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 14. und 15. April 2021 statt.

|}

Finale

Graphische Übersicht

Weblinks 
 Statistik transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021